Amerikai Egyesült Államok
 Hoquiam, folyó Washington államban
 Hoquiam, város Washington államban